Населені пункти в Чехії:

 Лесониці (Тршебич)
 Лесониці (Зноймо)